Honwana peut faire référence à : 
 Alcinda Honwana (née en 1962), anthropologue mozambicaine.
 Luís Bernardo Honwana (né en 1942), écrivain mozambicain.